Angband  steht für:
 Angband, ein Rogue-ähnliches Computer-Rollenspiel.
 Angband (Band), eine iranische Metalband
 eine Festung aus J. R. R. Tolkiens Romanen, siehe Regionen und Orte in Tolkiens Welt#Angband